Велика награда Сан Марина 1986. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1986. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 27. априла 1986. године.

Класификација

Занимљивости 
 Пол позиција: Аиртон Сена - 1:25.050
 Најбржи круг: Нелсон Пике - 1:28.667
 Први подијум: Герхард Бергер

Референце

Литература 
 
 

Формула 1 1986.
Велика награда Сан Марина